El término Santa Cecilia hace referencia, en esta enciclopedia:

Religión

Santas 

 a Cecilia (mártir africana), Cecilia de África, santa martirizada por el emperador Diocleciano (245-316); festividad: 11 de enero;
 a Cecilia (mártir), santa; festividad: 16 de abril;
 a Cecilia (abadesa), santa; festividad: 17 de agosto;
 a Cecilia de Roma, santa y mártir, patrona de la música, los poetas y los ciegos; festividad: 22 de noviembre;
 a Cecilia Yu So-Sa (1761-1839), viuda y mártir coreana, santa católica canonizada junto con los santos Andrés Kim Taegon, Pablo Chong y compañeros; festividad: 26 de diciembre;

Edificios religiosos 

 a Iglesia de Santa Cecilia, desambiguación;
 a Monasterio de Santa Cecilia, desambiguación;

Otros 

 a Santa Cecilia (título cardenalicio);

Divisiones administrativas

En Brasil 

 a Santa Cecilia (Río Grande del Sur), una ciudad del estado de Río Grande del Sur;
 a Santa Cecilia (Paraíba), una ciudad del estado de Paraíba;
 a Santa Cecilia (Santa Catarina), una ciudad del estado de Santa Catarina;
 a Santa Cecilia (distrito de São Paulo), un distrito de la ciudad de São Paulo;
 a Santa Cecilia (barrio de São Paulo), un barrio de la ciudad de São Paulo;
 a Santa Cecilia (barrio de Porto Alegre), un barrio de la ciudad de Porto Alegre;

En Costa Rica 

 a Santa Cecilia (La Cruz), un distrito del cantón de La Cruz en la provincia de Guanacaste;

En Ecuador 

 a Santa Cecilia (Ecuador), una ciudad;
 a Santa Cecilia (Guayaquil), un barrio al norte de la ciudad de Guayaquil;

En España 

 a Santa Cecilia (Burgos), un municipio de la provincia de Burgos;
 a Santa Cecilia (La Rioja), una localidad del municipio de Santa Engracia del Jubera de la provincia de La Rioja;
 a Santa Cecilia (Soria), un antiguo municipio de la Provincia de Soria (España), desaparecido a mediados del , al integrarse en el de Villar de Maya;
 a Santa Cecilia de Voltregá, de la provincia de Barcelona;
 a Santa Cecilia de Trasancos, de la provincia de La Coruña;
 a Santa Cecilia del Alcor, de la provincia de Palencia;

En México 

 a Santa Cecilia (Guadalajara), una colonia de Tepoztlán;
 a Santa Cecilia Tepetlapa, un pueblo de Xochimilco, al sur de la Ciudad de México;

Santa Cecilia en el arte

Pintura 

 al Maestro della Santa Cecilia, pintor anónimo italiano de la Scuola giottesca;
 a Santa Cecilia, cuadro de Poussin;
 a Estasi di Santa Cecilia, de Raffaello Sanzio;
 a Santa Cecilia, de Artemisia Gentileschi;

Escultura 

 a Santa Cecilia, de Stefano Maderno;

Música 

 a Sala Santa Cecilia, álbum de Christian Fennesz y Ryuichi Sakamoto;
 a Santa Cecilia, una misa de Alessandro Scarlatti;
 a la Oda para el día de Santa Cecilia (Ode for Saint Cecila's day, HWV 76), obra de Georg Friedrich Händel;
 a Cecilia, ópera de 1934 de Licinio Refice;
 a la Academia Nacional de Santa Cecilia, una de las instituciones musicales más antiguas del mundo, en Italia;
 al cecilianismo, un importante movimiento de renovación de la música sacra católica de finales del ;

Arquitectura 

 a la Iglesia de Santa Cecilia, desambiguación;
 al Monasterio de Santa Cecilia, desambiguación;
 a la Academia de Santa Cecilia, en la ciudad de Roma, Italia;
 al Teatro Santa Cecilia, en la ciudad de Palermo, Italia;
 a Santa Cecilia Acatitlán, zona arqueológica en México;
 al Templo de Santa Cecilia en Tepic, Nayarit;
 a la Basílica de Santa Cecilia en Trastevere, iglesia romana del , en Italia;

Literatura 

 a Die heilige Cäcilie oder die Gewalt der Musik ("Santa Cecilia o la fuerza de la música"), de Heinrich von Kleist.